San Martino kan syfta på:

 Monte San Martino, ort och kommun i provinsen Macerata i regionen Marche i Italien.

Geografi

Italien 

 Monte San Martino, ort och kommun i provinsen Macerata i regionen Marche i Italien.
 San Martino di Finita, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 San Martino al Tagliamento, ort och kommun i regionen Friuli-Venezia Giulia i Italien och tillhörde tidigare även provinsen Pordenone 
 San Martino Buon Albergo, en ort och kommun i provinsen Verona i regionen Veneto
 San Martino Canavese, ort och kommun i storstadsregionen Turin i regionen Piemonte
 San Martino d'Agri, ort och kommun i provinsen Potenza i regionen Basilicata
 San Martino dall'Argine, ort och kommun i provinsen Mantua i regionen Lombardiet
 San Martino del Lago, ort och kommun i provinsen Cremona i regionen Lombardiet
 San Martino di Finita, ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien
 San Martino di Lupari, ort och kommun i provinsen Padova i regionen Veneto
 San Martino di Taurianova, 
 San Martino in Pensilis, ort och kommun i provinsen Campobasso i regionen Molise
 San Martino in Rio, ort och kommun i provinsen Reggio Emilia i regionen Emilia-Romagna
 San Martino in Strada, ort och kommun i provinsen Lodi i regionen Lombardiet
 San Martino Sannita, ort och kommun i provinsen Benevento i regionen Kampanien
 San Martino Siccomario, ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet
 San Martino sulla Marrucina, ort och kommun i provinsen Chieti i regionen Abruzzo
 San Martino (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria), 
 San Martino (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 San Martino (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza), 
 San Martino Valle Caudina, kommun, Kampanien, Provincia di Avellino, 
 San Martino, Valle di Casies, ort, Valle di Casies, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 San Martino di Venezze, kommun, Veneto, Provincia di Rovigo, 
 San Martino Dall'Argine, kommunhuvudort, Lombardiet, Provincia di Mantova, 
 San Martino (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio), 
 San Martino (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Udine, 
 San Martino (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara), 
 San Martino (ort i Italien, Ligurien), Provincia di Savona, 
 San Martino (ort i Italien, Abruzzo, Provincia dell' Aquila), 
 San Martino (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Caserta), 
 San Martino (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno), 
 San Martino (ort i Italien, Trentino-Alto Adige, Bolzano, lat 46,69, long 11,42), 
 San Martino (kulle), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 San Martino (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso, lat 45,91, long 12,34), 
 San Martino (ort i Italien, Trentino-Alto Adige, Bolzano, lat 46,78, long 11,90), 
 San Martino (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 
 San Martino (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia), 
 San Martino (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti, lat 42,26, long 14,41), 
 San Martino (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna), 
 San Martino (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Novara), 
 San Martino (ort i Italien, Piemonte, Verbania), 
 San Martino (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso, lat 45,69, long 12,34), 
 San Martino (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Pavia), 
 San Martino (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Alessandria), 
 San Martino (ort i Italien, Marche), Provincia di Ascoli Piceno, 
 San Martino (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti, lat 41,80, long 14,52), 
 San Martino (ort i Italien, Lazio, Provincia di Rieti), 
 San Martino (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti, lat 42,23, long 14,50), 
 San Martino (ort i Italien, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale), 
 San Martino (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Modena), 
 San Martino (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso, lat 45,96, long 12,34), 

Robotskapade Italienförgreningar